

Architettura 
 Palazzo Sapieha – palazzo di Varsavia

Famiglie 
 Sapieha – nobile famiglia polacca d'origine lituana

Persone 
 Adam Stefan Sapieha – cardinale e arcivescovo cattolico polacco
 Aleksander Michał Sapieha – nobile e politico polacco
 Aleksander Paweł Sapieha – nobile e ufficiale polacco
 Anna Zofia Sapieha – nobildonna polacca
 Kazimierz Leon Sapieha – nobile e generale polacco
 Kazimierz Jan Sapieha – nobile e ufficiale polacco
 Paweł Jan Sapieha – nobile e politico polacco